Esther Vergeer ha battuto in finale Korie Homan per 6-0, 6-0.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Korie Homan (finale)

Tabellone

Finali

US Open 2009